Шикарпур (, ) — один из 23 округов пакистанской провинции Синд. Административный центр — город Шикарпур.

География 
Площадь округа — 2 512 км². На севере граничит с округом Джейкобабад, на северо-востоке — с округом Кашмор, на востоке — с округом Суккур, на юге — с округом Хайрпур, на юго-западе — с округом Ларкана.

Административно-территориальное деление 
Округ делится на четыре техсила:
 Гархи-Ясин
 Ханпур
 Лагхи
 Шикарпур

Население 
По данным  переписи 1998 года, население округа составляло 880 438 человек, из которых мужчины составляли 51,86 %, женщины — соответственно 48,14 %. Уровень грамотности населения (от 10 лет и старше) составлял 31,9 %. Уровень урбанизации — 24,08 %. Средняя плотность населения — 350,5 чел./км².

Ссылки 
 SHIKAPUR DISTRICT AT A GLANCE 
 Tehsils & Unions in the District of Shikarpur 

Округа провинции Синд